Ses Salines är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Ses Salines ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Ses Salines är platt. Havet är nära Ses Salines åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Puig de Sant Salvador,  meter över havet,  km nordost om Ses Salines.  Närmaste större samhälle är Felanitx,  km nordost om Ses Salines. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna